Fidelity steht für:

 Fidelity Electronics, ein amerikanisches Elektronik-Unternehmen
 Fidelity Investments, ein amerikanisches Finanzdienstleistungs-Unternehmen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fidelity (Illinois)
 Fidelity (Kansas)
 Fidelity (Kentucky)
 Fidelity (Missouri)
 Fidelity Township, Jersey County, Illinois

Siehe auch:
 Fidelity National Information Services
 High Fidelity